Voor deelname aan de eindronde van de African Cup of Nations 1998, het CAF kampioenschap voor nationale voetbalelftallen, in Burkina Faso moesten de landen, behalve Burkina Faso (als gastland) en Zuid-Afrika (als titelverdediger) die automatisch waren geplaatst voor de eindronde, zich kwalificeren. Voor de kwalificatie schreven 34 landen zich in.

Er waren zeven groepen van vier landen waarbij de eerste twee landen zich plaatsten voor de eindronde.

Landen die niet deelnamen
Nigeria werd uitgesloten omdat ze zich vlak voor de editie van 1996 hadden terugtrokken waardoor het toernooi met vijftien teams verderging in plaats van zestien, de andere teams werden uitgesloten omdat ze zich tijdens de kwalificatie voor 1996 hadden teruggetrokken.

Voorronde

Mauritius wint over 2 wedstrijden met 2–1 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Togo wint over 2 wedstrijden met 1–0 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Namibië wint over 2 wedstrijden met 6–0 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Benin wint over 2 wedstrijden met 4–1 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Ethiopië speelt over 2 wedstrijden gelijk tegen Oeganda en wint strafschoppen (4–2) en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Burundi trok zich terug, Centraal Afrikaanse Republiek plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Gekwalificeerde landen

1998 (kwalificatie)